Хавье́р Дамиа́н Мора́лес (; родился 10 января 1980 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник известный по выступлениям за клубы «Реал Солт-Лейк» и «Арсенал» (Саранди).

Игровая карьера 

Моралес начал карьеру в клубе «Ланус». В 1998 году он дебютировал в аргентинской Примере. Хавьер был футболистом ротации и в большинстве сыгранных им матчей выходил на замену. За два года он вышел на поле всего двадцать раз. Из-за высокой конкуренции Хавьер покинул «Ланус» в 2000 году и подписал соглашение с «Арсеналом» из Саранди. В новой команде Моралес быстро завоевал место в основе и стал одним из ключевых футболистом клуба. За три сезона он только в чемпионате Аргентины провёл более 100 матчей. В 2003 году он ненадолго вернулся в «Ланус», но вскоре заключил соглашение с «Ньюэллс Олд Бойз». За полгода Хавьер принял участие в 11 матчах и не всегда пользовался доверием тренера.

Летом 2004 года Моралес вернулся в «Арсенал» и вновь успешно. В 2005 году он полгода выступал за «Институто», после чего решил попробовать свои силы в одном из европейских первенств. Хавьер подписал контракт с испанским «Весиндарио» из Сегунды. По окончании сезона Моралес получил приглашение от американского «Реал Солт-Лейк» и покинул Испанию. 29 августа в матче против «Канзас-Сити Уизардс» Хавьер вышел на замену и уже через 40 секунд отдал голевую передачу, таким образом установив рекорд MLS. 20 сентября в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» он забил свой первый гол за «Реал». Во своём втором сезоне Моралес проявил себя настоящим лидером и главной звездой команды. Он сыграл 29 из 30 матчах сезона, забил 6 голов и отдал 15 голевых передач, побив рекорд Джеффа Каннингема (11 передач). Хавьер занял второе место по итогам голосования за приз MVP сезона, уступив соотечественнику Гильермо Барросу Скелотто. В том же сезоне он помог команду выиграть Кубок MLS. В межсезонье руководство клуба продлило с Моралесом контракт до 2012 года. Хавьер также дважды принял участие в матче всех звезд в 2009 и 2010 годах. 7 мая 2011 года в поединке против «Чивас США» он получил перелом лодыжки и восстанавливался на протяжении четырёх месяцев. 3 ноября 2016 года Моралес объявил об уходе из «Реал Солт-Лейк».

27 декабря 2016 года Моралес в качестве свободного агента подписал контракт с клубом «Даллас». 8 апреля 2017 года в матче против «Миннесоты Юнайтед» он дебютировал за «Даллас», отметившись голом. По окончании сезона 2017 «Даллас» не продлил контракт с Моралесом.

12 апреля 2018 года Хавьер Моралес официально объявил о завершении футбольной карьеры.

Тренерская карьера 
В ноябре 2018 года Моралес вернулся в «Даллас», став тренером команды до 13 лет в академии клуба.

В феврале 2019 года Моралес перешёл в академию клуба «Интер Майами».

Достижения 
Командные

 «Реал Солт-Лейк»
 Обладатель Кубка MLS — 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Futbol XXI
 Профиль на сайте ФК «Весиндарио»
 Профиль на сайте The Guardian

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Весиндарио»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Даллас»